Караули (, ) — город и муниципалитет в восточной части индийского штата Раджастхан. Административный центр округа Караули.

География 
Расположен на высоте 274 метров над уровнем моря. Климат города можно определить как субтропический засушливый.

История 
Город был основан в 1348 году. Ранее был столицей одноимённого туземного княжества.

Население 
Население по данным на 2001 год составляет 66 179 человек (35 156 мужчин и 31 023 женщины). Уровень грамотности составляет 53 % (65 % у мужчин и 41 % у женщин), что ниже среднего по стране уровня 59,5 %.

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа Караули 

Города Раджастхана